58. længdegrad kan henvise til:

 58. vestlige længdekreds
 58. østlige længdekreds